Línea 17 puede referirse a:

 Línea 17 del transporte urbano de Córdoba, Argentina.
 Línea 17 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 17 de colectivos de Paraná.
 Línea 17 del EMT de Madrid.
 Antigua línea 17 del EMT Valencia.
 Línea 17 del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona.
 Línea 17 de ómnibus de Montevideo.
 Línea 17 de autobuses urbanos de San Sebastián.
 Línea 17 de la antigua red de Los Tranvías de Zaragoza.
 Línea 17 de ómnibus de Maldonado, Uruguay.